

Aziende 
 Ovid Technologies – azienda del gruppo Wolters Kluwer che pubblica database di informazioni mediche

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ovid – città della Contea di Sedgwick, Colorado
 Ovid – città tra la Contea di Clinton e la Contea di Shiawassee, Michigan
 Ovid – città della Contea di Seneca, New York